Натуральне число 691
 691 рік до нашої ери
 691 рік нашої ери